Akiyuki Kido – ex atleta giapponese di pattinaggio artistico su ghiaccio
 Ibuki Kido – doppiatrice giapponese
 Kōichi Kido – ministro giapponese durante la seconda guerra mondiale
 Markis Kido – giocatore di badminton indonesiano